

Astronomia 
 Urmia Lacus – struttura geologica della superficie di Titano

Geografia 
 Lago di Urmia – lago salato iraniano
 Khanato di Urmia – khanato del Caucaso o esistente dal 1747 al 1865
 Piana di Urmia – regione nella provincia dell'Iran dell'Azerbaigian occidentale
 Urmia – capoluogo dell'Azerbaigian Occidentale
 Shahrestān di Urmia – uno dei 17 shahrestān dell'Azarbaijan occidentale, in Iran

Altro 
 Arcieparchia di Urmia – sede metropolitana della Chiesa cattolica caldea in Iran
 Urmia – collegio elettorale iraniano istituito per l'elezione dell'Assemblea consultiva islamica